Yantra peut désigner :
les yantras, dessins géométriques (habituellement en noir et blanc, tandis que les mandalas sont plutôt en couleurs) servant de support de méditation de contemplation ou de concentration dans les yogas hindouistes et bouddhistes ;
en bulgare (le nom étant écrit Янтра) :
la Yantra, rivière de Bulgarie, affluent de la rive droite du Danube ;
Yantra, village bulgare de l'obchtina de Dryanovo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Yantra, village bulgare de l'obchtina de Gorna Oryakhovitsa, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.